Сантьяго-де-лос-Кабальерос:
 Употребляемое наименование города Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос (Доминиканская Республика).
 Одно из поселений конкистадоров на территории города Антигуа-Гватемала (Гватемала).
 Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Мерида — полное наименование города Мерида (Венесуэла).